Das AEGON Open Nottingham 2016 war ein Damentennisturnier der WTA Tour 2016. Das Rasenplatzturnier der Kategorie International fand vom 4. Juni bis zum 12. Juni 2016 in Nottingham statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für das Aegon Open Nottingham 2016 fand vom 4. bis zum 6. Juni 2016 statt. Ausgespielt wurden vier Plätze für die Teilnahme am Hauptfeld des Turniers.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2016
Tennisturnier in Nottingham